États provinciaux peut désigner :
 États provinciaux (Ancien Régime) pour les assemblées de la France d’Ancien Régime ;
 États provinciaux (Pays-Bas) pour les assemblées des provinces néerlandaises ;
 États provinciaux (Provinces-Unies) pour les assemblées des provinces des anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas ;
 États provinciaux (Dix-Sept Provinces) pour les assemblées de chacune des dix-sept Provinces avant l'indépendance des Provinces-Unies en 1581.
 États provinciaux (Allemagne) pour les assemblées en Allemagne